Gussago ist ein Ort und zugleich ein Familienname:

Gussago ist eine Ortschaft:
 Gussago (Lombardei), ein Ort in der Lombardei

Gussago ist ein Familienname:
 Cesario Gussago, italienischer Komponist